Ранчо Сантијаго има више значења:

 Ранчо Сантијаго (Сан Матео Пињас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Сантијаго (Санта Марија Чилчотла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Сантијаго (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Сантијаго (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику